Příjmení Trnka nosí více osobností:

 Bartoloměj Trnka z Českého Krumlova (činný kolem 1490–1510) – jihočeský knihař/ knhvazač doby gotické, nejvýznamnější své epochy
 Bedřich Trnka (1887–po 1942) – český letecký inženýr, ředitel letišť Praha-Kbely a Praha-Ruzyně
 Bohumil Trnka (1895–1984) – český jazykovědec
 Emil Trnka, vl. jm. Emanuel František Züngel (1840–1894) – český básník
 Emil Trnka, vl. jm. Emanuel Truhlář (1903–1942) – krycí jméno popraveného protinacistického odbojáře
 František Trnka (rozcestník) – více osob
 Jan Trnka (* 1978) – český lékař, VŠ učitel, biochemik a politik Zelených
 Jan Trnka (1898) (1898–1972) – český lékař, chirurg
 Jaroslav Trnka (1933–2019) – český a československý vědecký pracovník a vynálezce
 Jiří Trnka (rozcestník) – více osob
 Josef Trnka (1904–1962) – český geodet, profesor ČVUT
 Karel Trnka (1922–?) – český fotbalista
 Matěj Trnka (1892–?) – československý politik a poslanec
 Matyáš Trnka – český výtvarník a režisér, vnuk Jiřího
 Otakar Trnka (1871–1919) – český a rakousko-uherský inženýr, předlitavský ministr veřejných prací
 Pavel Trnka (* 1976) – český hokejista
 Václav Trnka – více osob

Česká příjmení